Het Belgisch kampioenschap ploegentriatlon is een jaarlijkse triatlonwedstrijd voor triatleten van 16 jaar en ouder, die zijn aangesloten bij een Belgische triatlonclub. Er wordt gestreden om de nationale titel. 

Een herenploeg bestaat volgens de meest recente sportreglementen uit minstens 5 en maximaal 7 atleten. Een damesploeg bestaat uit minstens 3 en maximaal 5 triatleten. 

De wedstrijd gaat traditioneel over de sprintafstand van 750m open water zwemmen, 20km fietsen en 5km lopen. Ze wordt in ploegentijdrit-formule afgewerkt. De tijd van de 5de heer en de 3de dame aan de finish telt als de uiteindelijke eindtijd van de ploeg.

Mannen

Vrouwen

Zie ook 
 Lijst van Belgische kampioenen triatlon op de sprintafstand
 Lijst van Belgische kampioenen triatlon op de olympische afstand
 Lijst van Belgische kampioenen triatlon op de middenafstand
 Belgisch Kampioenschap Mixed Relay Triatlon

ploegentriatlon